La ruta europea E69 és una carretera que forma part de la Xarxa de carreteres europees. Comença a Nordkapp (Noruega) i finalitza a Olderfjord (Troms) (Noruega). Té una longitud aproximada de 111 km. Té una orientació de nord a sud.

Xarxa de carreteres europees
Geografia de Finnmark